Hardegen ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Hardegen (* 1969), deutscher Synchron- und Hörspielsprecher
 Johann Conrad Hardegen (1819–1883) auch: Johann Konrad Hardegen, Künstlersignatur C. Hardegen, deutscher Lithograf und Grafiker in Bremen
 Lucia Maria Hardegen (* 1951), deutsche Bildhauerin, Medailleurin und Münzgestalterin
 Reinhard Hardegen (1913–2018), deutscher Marineoffizier, Kaufmann und Politiker (CDU), MdBB

Hardegen steht für

 Paul Hardegen & Co., zeitweilige Kommandit-Gesellschaft und um 1900 Fabrik Elektrischer Apparate in Berlin